Nancheng bezeichnet:

 Nancheng (南城县), Kreis der bezirksfreien Stadt Fuzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi

 Nancheng (Dehua) (南埕镇), Großgemeinde des Kreises Dehua der bezirksfreien Stadt Quanzhou in der chinesischen Provinz Fujian
 Nancheng (Haizhou) (南城镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Haizhou der bezirksfreien Stadt Lianyungang in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Nancheng (Qingshen) (南城镇), Großgemeinde des Kreises Qingshen der bezirksfreien Stadt Meishan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Nancheng (Xiajin) (南城镇), Großgemeinde des Kreises Xiajin der bezirksfreien Stadt Dezhou in der chinesischen Provinz Shandong

 Nancheng (Ci) (南城乡), Gemeinde des Kreises Ci der bezirksfreien Stadt Handan in der chinesischen Provinz Hebei

 Nancheng (Dongguan) (南城街道), Straßenviertel der Stadt Dongguan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Nancheng (Musan) (南城街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Mudan der bezirksfreien Stadt Heze in der chinesischen Provinz Shandong
 Nancheng (Shan) (南城街道), Straßenviertel des Kreises Shan der bezirksfreien Stadt Heze in der chinesischen Provinz Shandong
 Nancheng (Tongliang) (南城街道), Straßenviertel des Kreises Tongliang in der Stadt Chongqing, Volksrepublik China
 Nancheng (Yuanping) (南城街道), Straßenviertel der kreisfreien Stadt Yuanping in der bezirksfreien Stadt Xinzhou in der chinesischen Provinz Shanxi
 Nancheng (Zaoyang) (南城街道), Straßenviertel der kreisfreien Stadt Zaoyang in der bezirksfreien Stadt Xiangyang in der chinesischen Provinz Hubei